Рестигуш:

 Рестигуш — графство, расположенное на севере канадской провинции Нью-Брансуик.
 Рестигуш — река на северо-западе провинции Нью-Брансуик, Канада.